Slovenska nogometna zona, također i kao Slovenska zonska liga, Slovenska republička liga, je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1962./63.  Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bila "Ljubljana".

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice  
 Druga savezna liga 1962./63.
 Međupodsavezna liga Maribor - Murska Sobota 1962./63. 
 Podsavezna liga Celje 1962./63. 
 Podsavezna liga Kranj 1962./63. 
 Podsavezna liga Kopar 1962./63. 
 Podsavezna liga Ljubljana 1962./63. 
 Podsavezna liga Nova Gorica 1962./63.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 "Godišnjak FSJ 1962-63", Beograd, 1963., ISSN: 0351-2894, str. 257 
 Jože Volfand: 80 let nogometa v Celju, Celje, 1999.,  (Fit Media), str. 70 
  

1962-63 1
SLO 1  
1962-63 1 
1962-63